Maluma può riferirsi a:
 Maluma – cultivar commerciale di avocado
 Maluma – cantante reggaeton colombiano
 Alfred Leonhard Maluma – vescovo cattolico tanzaniano